Чёрные дрозды — другое название птиц черногрудых личинкоедов семейства дроздовых.
 Чёрный дрозд — семейство дроздовые, род дрозды.
 Чёрные дрозды — перевод с сербского языка названия исторической сербской области Косово поле.
 Тайна «Чёрных дроздов» (фильм) — советский фильм-детектив по роману Агаты Кристи, 1983 год.